Канаба (, мн. ч. canabae, также canabae legionis) — в древнеримской культуре гражданское поселение около военного лагеря (каструма) римского легиона. Изначально этот термин обозначал хижину. Поселения возле более мелких крепостей назывались vicus. Этим же словом могла называться часть канабы.

Постоянные военные лагеря привлекали торговцев, ремесленников и иных гражданских лиц, которые продавали легионерам необходимые в быту вещи и оказывали услуги, однако селиться внутри каструма не могли. Таким образом, они начинали строить дома возле лагеря. Некоторые легионеры также имели неофициальных жен и детей, которые размещались подобным образом. Выходившие в отставку ветераны, получившие участки земли неподалеку от лагеря, также пользовались услугами канабы. Поселки разрастались, и большинство крупных каструмов имели свою канабу. Процветание канабы напрямую зависело от легионеров, и некоторые из них теряли свое значение при передислокации легиона, однако другие позднее превращались в города.

Так, на месте каструмов и их канаб возникли такие города, как Вена, Страсбург и Честер.

Источники 
 Brill’s New Pauly, http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/military-camps-e504770
 Chester: The Canabae Legionis D. J. P. Mason Britannia Vol. 18 (1987), pp. 143—168, https://www.jstor.org/stable/526442
 THE NIJMEGEN Canabae Legionis (71-102/105 AD), MILITARY AND CIVILIAN LIFE ON THE FRONTIER, PAUL FRANZEN, Limes XX, Int. Congress on Roman Frontier Studies, Leon 2006.
 http://www.legionaryfortresses.info/
 C.-G. Alexandrescu (Hrsg.) , https://www.researchgate.net/publication/311901643_The_Troesmis-Project_2011-2015_-_Research_Questions_and_Methodology_in_C-G_Alexandrescu_Hrsg_Troesmis_-_a_changing_landscape_Romans_and_the_Others_in_the_Lower_Danube_Region_in_the_First_Century_BC_-_

Градостроительство Древнего Рима
Римская империя